Пркос има више значења:

Насеља у Хрватској:
Пркос (Расиња), насеље у општини Расиња
Пркос (Шкабрња), насеље у општини Шкабрња
или:
Пркос Ласињски, насеље у општини Ласиња
Пркос Иванићки, бивше насеље града Иванић-Града

Остало:
Пркос (осећај)
Пркос (биљка)
или:
Пркос Друмски, музичка група из Новог Сада, Србија